Кратер Конгрев () — большой древний ударный кратер расположенный на экваторе на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь английского изобретателя и пионера ракетного оружия Уильяма Конгрива (1772—1828); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Конгрев являются кратер Липский на западе; кратер Красовский на западе-северо-западе; кратер Жуковский на севере; кратер Энгельгардт на северо-востоке; кратер Королёв на востоке и кратер Икар на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,6 км, глубина 2,4 км.

Кратер Конгрев имеет полигональную форму, значительно разрушен за длительное время своего существования превратившись в трудно различимое понижение местности. Вал сглажен, лучше всего сохранился в северной и западной части, в восточной части перекрыт парой небольших кратеров. Дно чаши сравнительно ровное, в восточной части отмечено тремя приметными кратерами.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Конгрев H, L, Q и U относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны